Psyché (Falla), composició de Manuel de Falla sobre un poema de Jean-Aubry 
 Psyché (Lully), tragèdia lírica amb música de Jean-Baptiste Lully i llibret de Thomas Corneille, basat en L'ase d'or d'Apuleu
 Psyche (nau espacial), orbitador espacial de tipus Discovery de la NASA